Cryptarcha är ett släkte av skalbaggar som beskrevs av William Edward Shuckard 1839. Cryptarcha ingår i familjen glansbaggar. 

Kladogram enligt Dyntaxa:

Bildgalleri

Källor

Externa länkar 

Glansbaggar
Cryptarcha